Концерт для скрипки с оркестром № 5 ля минор, соч. 37 ― композиция Анри Вьётана, написанная в 1858–1859 годах и опубликованная в 1861 году. Венгерский скрипач и композитор Леопольд Ауэр в 1925 году писал, что «[Пятый концерт Вьётана] с течением времени был практически забыт, но если его сыграть так, как задумал композитор, он мгновенно произведёт впечатление на большинство слушателей».

Тема второй части концерта позаимствована из песни «Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille?», звучащей в опере Андре Гретри «Люсиль». Эта песня являлась неофициальным гимном Королевства Франции во время Первой и Второй реставрации Бурбонов.

Структура 
Произведение состоит из трёх частей, исполняющихся без пауз:
 Allegro non troppo
 
 Adagio
 
 Allegro con fuoco
Типичная продолжительность концерта составляет 18–20 минут.

Примечания

Литература 
 Auer, Leopold (1925), Violin Master Works and Their Interpretation, Carl Fischer, New York, repr. Dover, 2012

Ссылки 
 

Произведения Анри Вьётана
Музыкальные произведения 1859 года
Вьётан